In 2012 werd het 100ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol  en werd gespeeld van 22 oktober 2011 tot 13 mei 2012. Cametá werd de kampioen.

Voorronde

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat de club die het best presteerde in de competitie door.

Tweede toernooi

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat de club die het best presteerde in de competitie door.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Para